Crassochaeta är ett släkte av svampar. Crassochaeta ingår i familjen Chaetosphaerellaceae, ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crassochaeta